Sachartschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Sachartschenko (1976–2018), "Ministerpräsident" der Volksrepublik Donezk
 Eduard Olexandrowytsch Sachartschenko (* 1995), ukrainischer Eishockeytorwart
 Wadim Wiktorowitsch Sachartschenko (1929–2007), russischer Theater- und Filmschauspieler
 Witalij Sachartschenko (* 1963), ukrainischer Politiker, ex-Innenminister der Ukraine

Sachartschenko (ukrainisch Захарченко) ist auch der Name eines Dorfes in der Ostukraine, siehe Sachartschenko (Ort)